Кечкемет 1927 — шахматный турнир, проходивший с 26 июня по 12 июля 1927 г. в венгерском городе Кечкемет.

Соревнование проводилось по употреблявшейся в те годы схеме: 20 участников были разбиты на 2 полуфинала, на основании результатов которых формировались финальные турниры. При этом результаты, показанные участниками в полуфиналах, суммировались с результатами, которые участники показали в финальных турнирах. По аналогичной схеме были проведены, например, еще турниры в Петербурге (1914 г.) и Нью-Йорке (1916 г.).

По условиям турнира, участники, занявшие в предварительных группах места с 1 по 4, выходили в главный финал. Участники, занявшие в группах места с 5 по 8, — в утешительный финал. Участники, занявшие 9 и 10 места, прекращали борьбу.

Борьба в группах была очень плотной и жесткой. Примечательно, что в главный финал не попали такие известные шахматисты, как С. Г. Тартаковер, Ф. Ейтс, Э. Грюнфельд, Э. Колле и Д. Пшепюрка (последний вообще завершил борьбу досрочно). Во втором полуфинале случились дележи 3—5 и 8—10 мест. Выход участников в тот или иной финал определялся на основании коэффициента Бергера. Главным неудачником второго полуфинала оказался Э. Колле, который уступил место в главном финале как раз по коэффициенту. Видимо, этот факт настолько расстроил бельгийского шахматиста, что он полностью провалил утешительный финал.

Общую победу в турнире одержал А. А. Алехин. В главном финале он набрал очков меньше, чем его ближайшие преследователи А. И. Нимцович и Л. Штейнер, однако благодаря блестящему результату в полуфинале оказался на пол-очка впереди.

Турнир в Кечкемете был последним для Алехина перед матчем на первенство мира с Х. Р. Капабланкой.

Турнирные таблицы

Полуфинал А

Полуфинал В

Финал А

Финал В

Турнирный сборник 

 Международный шахматный турнир в Кечкемете. Сборник всех партий турнира с примечаниями А. Алехина, Г. Кмоха, Г. Мароци и А. Нимцовича. С теоретической статьей Г. Кмоха, дополненной Н. И. Грековым / Пер. под ред. Н. И. Грекова и А. М. Иглицкого. — М.—Л.: Государственное издательство, 1929. — 279 с.

Ссылки 

 Партии турнира  в базе Chessgames
 Партии полуфинала А  на сайте 365Chess
 Партии полуфинала В  на сайте 365Chess
 Партии финала А  на сайте 365Chess
 Партии финала В  на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1927 год в шахматах